Западинцы — топоним

Украина 
 Полтавская область
 Западинцы — село,  Лохвицкий район
 Хмельницкая область
 Западинцы — село, Красиловский район
 Западинцы — село, Летичевский район